El, el eller EL kan syfta på:

 El – ett fysikaliskt fenomen, se elektricitet
 El (mytologi) – ordet för gud i hebreiska och andra semitiska språk
 El – lokalt namn på fågeln sädesärla
 EL – ett socialistiskt och grönt politiskt parti i Danmark, se Enhedslisten 
 EL – ett politiskt parti i Österrike, se Enotna lista
 EL – en professionell basebolliga som är en farmarliga till Major League Baseball, se Eastern League
 EL – bokstavskombination på registreringsskylten på tyska fordon från Emsland
 el – ISO 639-koden för språket grekiska 
 EL – IATA:s kod för Air Nippon
 el- – den bestämda artikeln i det arabiska språket